Перут Чемутай (10 июля 1999, Капчорва, Уганда) — угандийская легкоатлетка, специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Олимпийская чемпионка игр в Токио.

Биография 

Легкой атлетикой занялась в 14 лет после посещения местных соревнований. Довольно быстро Перут удалось достичь хороших результатов и уже в 2015 году на юниорских играх стран Содружества она завоевала два серебра в беге на 1500 и 3000 метров В 2016 году спортсменка приняла участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на дистанции 3000 метров с препятствиями и не смогла преодолеть квалификацию.

Со временем угандийке удалось добиться прогресса в результатах. В 2019 году на Чемпионате мира в Дохе она заняла пятое место в стипль-чезе с результатом 9:11.08. 4 августа 2021 года Чемутай победила в финале Олимпиады Токио, пробежав дистанцию за 9 минут 1,45 секунды.

Выступления на Олимпиадах

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Sports.ru

Бегуны на длинные дистанции Уганды
Стипльчезисты Уганды
Олимпийские чемпионы от Уганды
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года